Zar fue un grupo de música folk-rock, con un estilo similar a Sui Generis, los máximos exponentes del género.

Historia 
Zar (también conocido como Grupo Zar) apareció en el escenario argentino de rock en 1977. Sus integrantes eran Fabián Feld (batería), Luis Alberto Venosa (guitarra y voz), Miguel Ángel Ramis (voz), Norberto Lerendegui (bajo), Raquel Quintana (flauta traversa) y Xavier Busto (teclados).

Editó un disco simple en 1980, a través del sello Fantasmas en el Paraíso, la productora independiente de Esteban Mellino. Incluía dos temas: "Niña de trigo", con letra de Xavier Busto y música de Luis Alberto Venosa, y "Si hoy me preguntaran", con letra y música de este último. Ambos temas fueron incluidos en un Long Play del que participaron otros grupos de la productora discográfica.

Zar realizó numerosos recitales entre los años 1977 y 1981 (Auditorio Belgrano, Teatro Estrellas, Teatro Eckos, entre otros) y obtuvo el Tercer Premio en el Festival de Rock del Atlántico (Teatro Astral, Mar del Plata; 1978). Lamentablemente se disolvió en 1981.

En la actualidad, Fabián Feld es músicoterapeuta, y ha editado libros sobre batería; 

Luis Alberto Venosa continúa dedicándose a la composición, y realiza arreglos en bandas sonoras cinematográficas y para el grupo argentino de fusión Tharko. 

Xavier Busto, posteriormente participó durante más de 15 años en el grupo Vocal 5.

Miguel Angel Ramis formó parte del Coro Kennedy desde marzo de 2006 hasta junio de 2010, integrando actualmente el Grupo Yemel.

Norberto Lerendegui profundizó en su carrera de Ingeniero Electrónico, llegándose a convertirse en el director de la escuela de Ingeniería del Instituto Tecnológico Buenos Aires (ITBA) y director de la región latinoamericana de la IEEE, asociación que agrupa a los Ingenieros electrónicos y eléctricos del mundo.

Enlaces externos
 La Historia del Rock
 Rock.com.ar

Grupos de rock de Argentina
Grupos de música formados en 1977
Grupos de rock de la ciudad de Buenos Aires